Chua jsou čínská příjmení ,  a další.

Známí nositelé příjmení Chua:

 Chua Kuo-feng (1921–2008) – čínský politik, předseda vlády ČLR a předseda ÚV KS Číny
 Chua Suej (1439–1513) – čínský nakladatel

 Chua Mu-lan – literární postava čínské válečnice poprvé se objevující v básni ze 6. století

Čínská příjmení